Пењамиљер има више значења:

 Општина Пењамиљер (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пењамиљер (Пењамиљер, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику